trgovište, naziv za grad s tržišnim pravima

Naselja
 Trgovište (Bugarska), grad u Bugarskoj
 Trgovište (Knjaževac, Srbija), naselje u općini Knjaževac u Srbiji
 Trgovište (Trgovište, Srbija), naselje u općini Trgovište u Srbiji
 Тrgovište (Sokobanja, Srbija), naselje u općini Sokobanja u Srbiji
 Тrgovište (Kraljevo, Srbija), naselje u općini Kraljevo u Srbiji

Vidi i 
 Târgoviște, grad u Rumunjskoj